Bliznatsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Близнаци) :
Bliznatsi, village bulgare de l'obchtina de Khitrino, situé dans l'oblast de Choumen ;
Bliznatsi, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna.